Klwów est le nom :

 de la gmina de Klwów, dans le powiat de Przysucha, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Klwów, chef-lieu de cette gmina